El apellido Redgrave hace referencia a una numerosa familia de actores:
Sir Michael Redgrave, padre de
Lynn Redgrave
Corin Redgrave
Vanessa Redgrave
La tercera generación de la familia, si bien empieza a perderse el apellido, incluye a Natasha Richardson, Joely Richardson y Jemma Redgrave.